Tonfilm steht für:

 einen Film mit technisch-wiederholbarer Schallbegleitung, siehe Tonfilm
 Tonfilm (Album), Album der Rockgruppe BAP

Siehe auch:
 Cine-Allianz Tonfilm 
 Minerva-Tonfilm 
 Neue Tonfilm
 Der Schuß im Tonfilmatelier